Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 390 dans le monde.

 Route 390 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 390 au Québec, Canada
 Route 390 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 390 en France